Książę – tytuł monarchów państw niebędących królestwami

Literatura 
 Książę – dzieło Niccolò Machiavellego

Filmy 
 Książę – brytyjsko–amerykański film  z 2014 r. w reżyserii Briana A. Millera
 Książę – polski film dokumentalny z 2014 r. w reżyserii Karola Radziszewskiego
 Książę – polski film dokumentalny z 2001 r. w reżyserii Andrzeja Baczyńskiego i Tadeusza Szyma
 Książę – brytyjsko–kanadyjski film z 1999 r. w reżyserii Philipa Spinka
 Książę – polski film  z 1981 r. w reżyserii Krzysztofa Czajki

Muzyka 
 Książę – singiel Kasi Cerekwickiej wydany w 2010 r.

Geografia 
 Książe – przysiółek w Polsce położony w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Paczków